Kapsa (klooster) - klooster op Kreta, Griekenland

Personen
 Paweł Kapsa - Pools voetballer
 Jarosław Kapsa - Pools politicus
 Zygmunt Kapsa - Pools militair